Iskulen ( für Eisbeule) steht für:
 Iskulen (Königin-Maud-Land), Eisdom in der Gjelsvikfjella, Königin-Maud-Land, Ostantarktika
 Iskulen (Peter-I.-Insel), Eisdom auf der Peter-I.-Insel, Westantarktika